Pierwszy rząd Aleksandara Vučicia
 Drugi rząd Aleksandara Vučicia